Cashel (forme anglicisée du mot irlandais Caiseal, signifiant ) peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 , quartier de Markham ;
  canton en Ontario.

États-Unis 
 Cashel, communauté au Dakota du Nord ;
 , canton.

Irlande 
 Cashel (comté de Tipperary)
 , avant 1800 ;
 Cashel, ancienne circonscription électorale (1801–70) ;
 Cashel (comté de Galway) ;
  (ou Cashel), village sur l'île Achill, Comté de Mayo ;
 Cashel, comté de Mayo ;
 , townland ;
 Cashel, 
 Cashel, comté de Donegal ;
 Cashel, comté de Laois

Royaume-Uni 
 , townland en Irlande du Nord ;
 Cashel, localité en Écosse, sur les rives du Loch Lomond.

Zimbabwe 
 , village.

Patronyme 

 Ernest Cashel (1882–1904), hors-la-loi américain émigré au Canada ;
 Homme de Cashel, corps momifié découvert en Irlande.

Autres 
 Le Rock of Cashel, ancienne forteresse ;
 .

Note